Johann Hartwig Ernst Bernstorff (1712-1772), diplomate puis ministre des Affaires étrangères du Danemark (1751-1772) ;
 Andreas Peter Bernstorff (1735-1797), ministre des Affaires étrangères du Danemark (1773-1780, et 1784-1797) ;
 Christian Günther von Bernstorff (1769, Copenhague – 1835, Berlin), ministre des Affaires étrangères danois et prussien ;
 Joachim Frederik Bernstorff (1771-1835), homme d'État danois ;
  (1803-1890), administrateur de district allemand, et membre du Reichstag ;
 Comte Albrecht von Bernstorff (1809-1873), ambassadeur, ministre des Affaires étrangères de la Prusse (1861-1862) ;
  (1811-1864), officier danois ;
 Comte Christian Joachim Hugo Karl (Graf) von Bernstorff (1834-1901), supérieur du monastère Dobbertin (1870-1882) ;
  (1840-1930), auteure et illustratrice de livres pour enfants ;
 Comte  (1842-1917), propriétaire terrien allemand et député au Reichstag ;
 Comte Hans Nikolaus von Bernstorff (1856-1914), officier de marine (Korvettenkapitän) et écrivain allemand ;
 Comte  (1858-1930), ministre du gouvernement à Cassel ; 
 Comte Johann Heinrich von Bernstorff (1862-1939), diplomate allemand ;
  (1870-1939), propriétaire terrien et homme politique allemand (DHP) ;
 Comte Albrecht von Bernstorff (1890-1945), diplomate allemand et résistant au nazisme ;
 , nom de plusieurs personnalités politiques danoises ou allemandes, de 1649 à ce jour (2016).

Voir aussi 
 Famille von Bernstorff
 Palais de Bernstorff
 Lille Bernstorff
 Bernstorf, ville de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en Allemagne